Појам Карл Лудвиг може да се односи на:
 Карл Лудвиг од Аустрије,
 Карл Лудвиг (лекар),